Zdrojewo ist ein polnischer Ortsname:

 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Zdrojewo (Piecki), Ort im Powiat Mrągowski, bis 1930: Sdrojowen, 1930 bis 1945 Bornfeld, Kreis Sensburg, Ostpreußen

 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Zdrojewo (Nowe), Ort im Powiat Świecki, bis 1920: Sprindt, Kreis Schwetz, Westpreußen, 1920 bis 1945: Zdroje pod Nowem

 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Zdrojewo (Goleniów), Ort im Powiat Goleniowski, bis 1945: Graßhorst, Kreis Naugard, Pommern